Kovaljev je priimek več oseb:

 Aleksej Kovaljov, ruski hokejist
 Mihail Prokofevič Kovaljov, sovjetski general
 Josif Nesterovič Kovaljov, sovjetski general
 Grigorij Nikolajevič Kovaljov, sovjetski general
 Ivan Vladimirovič Kovaljov, sovjetski general
 Sergej Pavlovič Kovaljov, sovjetski general
 Stepan Kornejevič Kovaljov, sovjetski general
 Valentin Fjodorovič Kovaljov, sovjetski pilot